Azuzón puede referirse a:
 el nombre común de la planta Senecio erucifolius
 el nombre común de la planta Senecio jacobaea; 
 el nombre común de la planta Senecio pyrenaicus
 el nombre común de la planta Senecio vulgaris.